Clarkston to:

Miejscowości w USA:
 Clarkston – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie DeKalb
 Clarkston – miejscowość w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Clarkston – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Clarkston – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Asotin

Miejscowości w Szkocji:
 Clarkston miejscowość w Szkocji, w East Renfrewshire
 Clarkston miejscowość w Szkocji, w North Lanarkshire